Brionne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.
 Brionne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse.